Натуральне число 968
 968 рік до нашої ери
 968 рік нашої ери